Pschorn ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Pschorn (1885–1945), österreichischer Mundartdichter
 Margareta Pschorn (1922–1987), deutsche Schriftstellerin, Mundartdichterin und Lyrikerin